Лудхияна:

 Лудхияна — город в индийском штате Пенджаб. 
 Лудхияна — округ в индийском штате Пенджаб.